Танка црвена линија може да се односи на:
 Танка црвена линија (роман)
 Танка црвена линија (филм из 1964)
 Танка црвена линија (филм из 1998)